Partido Popular Italiano (1919)
 Partido Popular Italiano (1994)

Desambiguações de organizações